Teatro giardino Alhambra – ex-teatro di Firenze
 Alhambra Theatre – teatro di Londra
 Teatro Alhambra – teatro di Parigi
 Teatro Alhambra – teatro di Roma